Budziejowice – wieś w województwie małopolskim
 Czeskie Budziejowice – miasto w Czechach